Керим Керимов Керимов, Керим Аббас-Алиевич (1917—2003) — председатель Государственной комиссии по пилотируемым полётам.
 Керимов, Керим Байрам оглы (род. 1935) — Заслуженный инженер Азербайджана, депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР и Верховного Совета Азербайджанской Республики.
 Керимов, Керим Мухаммед оглы (1971—1992) — азербайджанский военнослужащий, участник Карабахской войны, Национальный Герой Азербайджана.